Naczelna Organizacja Techniczna
 Nordic Optical Telescope
 Marin County Airport (IATA-code: NOT)
 Nederlandse Onderwijs Televisie
 Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij
 Nationale Onderwijstentoonstelling 
 Teleac/NOT
 asteroid (2857) NOT
 NE (logički sklop) (eng. NOT)
 Nottinghamska željeznička postaja, čiji je kod "NOT"
 bitovi NOT